Gminy w USA:
 Jo Daviess (ang. Jo Daviess Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Jo Daviess (ang. Jo Daviess County) – w stanie Illinois